Ancón ist der Name folgender Orte in Amerika:

 Ancón (Santa Elena), Parroquia rural im Kanton Santa Elena, Provinz Santa Elena, Ecuador
 Ancón de Sardinas, Kanton San Lorenzo, Provinz Esmeraldas, Ecuador
 Ancón (Panama), Distrikt Panamá, Provinz Panamá, Panama
 Ancón (Peru), Distrikt Ancón, Provinz Lima, Peru
 Distrikt Ancón, Provinz Lima, Peru
 Ancon (New Mexico) im San Miguel County, New Mexico, Vereinigte Staaten

Ancon bezeichnet ferner:
 Ancon (Pontos), Ortschaft im antiken Königreich Pontos
 Ancon Ltd., britischer Stahlproduzent

siehe auch: Ancona (Begriffsklärung); Vertrag von Ancón